Frauenstraße steht für:
 Frauenstraße (Anklam), siehe Liste der Baudenkmale in Anklam
 Frauenstraße (Dresden)
 Frauenstraße (Fürth), siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/F #Frauenstraße
 Frauenstraße (München), siehe Liste der Baudenkmäler in der Münchner Altstadt
Siehe auch:
 Frauengasse
 Liebfrauenstraße